Чемпионат мира по кёрлингу среди юниоров 2022 проходил с 15 по 22 мая 2022 года в городе Йёнчёпинг (Швеция) на арене «Jönköping Curling Club» одновременно для мужских и для женских команд.

В чемпионате принимали участие 10 мужских и 10 женских команд.

В мужском турнире чемпионами стала (в 11-й раз в истории чемпионатов) сборная Шотландии, победившая в финале сборную Германии. Бронзовые медали завоевала сборная Канады.

В женском турнире чемпионами стала (впервые в истории чемпионатов) сборная Японии, победившая в финале сборную Швеции. Бронзовые медали завоевала сборная США.

Официальный хештег чемпионата: #WJCC2022 .

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе 10 команд играют между собой по круговой системе в один круг. При одинаковом количестве побед (набранных очков) команды ранжируются следующим образом: если их две, то более высокое место занимает команда, победившая в матче этих команд; если команд больше двух, то они ранжируются по средним результатам тестовых бросков в дом (ТБД, , измеряется в сантиметрах), производящихся командами перед каждой из игр группового этапа; команда, имеющая меньшее среднее значение, занимает более высокое место. Четыре лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где играют по олимпийской системе: полуфиналы, матч за 3-е место и финал.

Команды, занявшие четыре последних места, на следующий год отправляются в предварительный квалификационный турнир (чемпионат мира группы Б).

Результаты соревнований 
Время начала матчей указано местное летнее (UTC+2).

Мужчины

Команды 

 «НТ» — национальный тренер

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф
 На следующем чемпионате выбывают в турнир группы «Б»

Плей-офф 

Полуфиналы. 21 мая, 14:00

Матч за 3-е место. 22 мая, 9:00

Финал. 22 мая, 9:00

Итоговая классификация 

 На следующем чемпионате выбывают в турнир группы «Б».

Женщины

Команды 

 «НТ» — национальный тренер

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф
 На следующем чемпионате выбывают в турнир группы «Б»

Плей-офф 

Полуфиналы.  21 мая, 19:00

Матч за 3-е место. 22 мая, 14:00

Финал. 22 мая, 14:00

Итоговая классификация 

 На следующем чемпионате выбывают в турнир группы «Б».

Примечания

Ссылки

См. также 
 Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 2022
 Чемпионат мира по кёрлингу среди женщин 2022
 Чемпионат мира по кёрлингу среди смешанных пар 2022
 Чемпионат мира по кёрлингу среди ветеранов 2022

Чемпионаты мира по кёрлингу среди юниоров
Спорт в Швеции в 2022 году
Международные соревнования по кёрлингу в Швеции
Международные спортивные соревнования в Йёнчёпинге
Май 2022 года